Зденек Кутлак (; 13 февраля 1980, Ческе-Будеёвице, Чехословакия) — чешский профессиональный хоккеист, воспитанник клуба «Ческе-Будейовице». Играл за сборную Чехии по хоккею с шайбой.

Биография 
Зденек Кутлак — воспитанник хоккейного клуба «Ческе-Будеёвице». На драфте НХЛ 2000 года был выбран в 8 раунде клубом «Бостон Брюинз». В НХЛ сыграл 16 матчей, забросив 1 шайбу и отдав 2 голевые передачи. После 4 сезонов в Америке Кутлак вернулся в Чехию, в «Карловы Вары». Вскоре перешёл в родной клуб «Ческе-Будеёвице». В 2007 году подписал контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта». В сезоне 2013/14 провёл 30 матчей в КХЛ за братиславский «Слован». 14 августа 2014 года Зденек подписал контракт с клубом австрийской лиги «Ред Булл Зальцбург», которому помог стать чемпионом Австрии 2016 года. После 3-х сезонов в Австрии вернулся в родной «Ческе-Будейовице», за который отыграл еще 2 сезона.

Самым большим успехом в карьере Кутлака стали две медали, завоёванные в составе сборной Чехии на мировых чемпионатах (серебро 2006 и бронза 2012 года), а также золото молодёжного чемпионата мира 2000 года.

Достижения 

 Чемпион мира среди молодёжных команд 2000

 Чемпион Австрии 2016

 Серебряный призер чемпионата мира 2006

 Бронзовый призер чемпионата мира 2012

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Писек»
Игроки ХК «Вайгар»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»